Пятилетка — село в Хасавюртовском районе Дагестана Россия.

Входит в Костекский сельсовет.

География 
Расположено к северо-востоку от районного центра города Хасавюрт.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Хварши, на северо-западе — село Сентух, на северо-востоке — сёла Кохтебе и Казиюрт, на юге — село Акаро, на юго-западе — село Костек, на западе — село Акнада.

Население

Образование 
Пятилеткинская средняя школа.

Примечания 

Населённые пункты Хасавюртовского района